<noinclude>Боборыкина — женская форма русской фамилии Боборы́кин.

 Известные носители </noinclude>
 Боборыкина, Мария Александровна (урождённая Арцимович, 1889—1965) — французская писательница.
 Боборыкина, Софья Александровна (урождённая Зборжевская, театральный псевдоним Северцова; 1845—1925) — русский писатель.
 Боборыкина, Татьяна Александровна (род. 1953) — советский и российский литературовед, искусствовед, переводчик.

 Вымышленные персонажи 
 Муза Боборыкина''' — персонаж телевизионного художественного детективного фильма «Подпасок с огурцом» (1979) из телевизионного сериала «Следствие ведут знатоки» в исполнении Лилии Толмачёвой. Примечания